Sástago kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sástago (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Sástago (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar